Epigraphische Datenbank steht für:

 Epigraphische Datenbank Heidelberg (EDH) 
 Epigraphik-Datenbank Clauss-Slaby (EDCS)